Il singolare del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mark Philippoussis che ha battuto in finale Amer Delić 64-7, 7-64, 6-3.

Teste di serie 

 Danai Udomchoke (quarti di finale)
 Rik De Voest (primo turno)
 Robert Kendrick (semifinali)
 Mark Philippoussis (Campione)

 Amer Delić (finale)
 Ilija Bozoljac (secondo turno)
 Sam Querrey (secondo turno)
 Michael Russell (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2006